Хартвел има више значења:
 Хартвел (Мисури)
 Хартвел (Џорџија)